

Cinema 
 The Present – cortometraggio diretto da Jacob Frey del 2014
 The Present – cortometraggio diretto da Farah Nabulsi del 2020

Letteratura 
 The Present – romanzo di Gabriel Josipovici del 1975
 Il dono (The Present) – romanzo di Johanna Lindsey del 1998

Musica 
 The Present –  album dei The Moody Blues del 1983

Pagine correlate 
 Present